Die 30. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 12. bis 19. Dezember 2014 im Wadi Degla Sporting Club in Kairo, Ägypten statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der WSA World Tour 2014/15 mit einem Gesamtpreisgeld von 150.000 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Laura Massaro, die im Vorjahr Nour El Sherbini in fünf Sätzen besiegte. Massaro schied in diesem Jahr im Viertelfinale gegen Alison Waters aus. Im Endspiel trafen die Weltranglistenerste Nicol David und Raneem El Weleily aufeinander. David gewann die Partie mit 5:11, 11:8, 7:11, 14:12 und 11:5 und somit ihren insgesamt achten Weltmeistertitel. Für El Weleily war es die erste Finalteilnahme bei einer Weltmeisterschaft.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Plätze für Qualifikantinnen. Per Wildcard erhielt Mayar Hany einen Startplatz im Hauptfeld.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

WSA World Tour 2014/15
2014
Squashturnier in Kairo